Neipperg bezeichnet

 den Stadtteil Neipperg der Stadt Brackenheim im Landkreis Heilbronn in Baden-Württemberg
 die Burg Neipperg in Brackenheim-Neipperg
 das Adelsgeschlecht Neipperg (Adelsgeschlecht)

Neipperg ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert von Neipperg (1890–1948), erster Abt des Klosters Neuburg bei Heidelberg
 Adam Albert von Neipperg (1775–1829), österreichischer General und Staatsmann
 Alfred von Neipperg (1807–1865), österreichischer Rittmeister und Kämmerer von Kaiser Franz I., ab 1840 Schwiegersohn des württembergischen Königs Wilhelm I. und württembergischer Generalmajor
 Anton Ernst von Neipperg (1883–1947), deutscher Politiker und Gutsbesitzer
 Conrad Neipperg, Bürgermeister Heilbronns im Jahr 1416
 Eberhard Friedrich von Neipperg (1655–1725), kaiserlicher Feldmarschall, Oberst des Infanterie-Regiments Nr. 7
 Engelhard von Neipperg († 1495), Reichsritter
 Erwin von Neipperg (1813–1897), österreichischer General
 Margaretha von Neipperg, Adelige, Benediktinerin, Äbtissin im Kloster Seebach
 Michaela von Neipperg (1885–1957), deutsche Gräfin und Benediktinerin
 Reinhard von Neipperg (1856–1919), württembergischer Standesherr und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Wilhelm Reinhard von Neipperg (1684–1774), österreichischer Heerführer